Electronic Sports League – międzynarodowa liga e-sportu
 Euroafrica Linie Żeglugowe
 Port lotniczy Elista